Paket (von  = ‚Bündel‘, ‚Ballen‘; ) bezeichnet:

 einen mit Verpackungsmaterial umhüllten Packen
 etwas in einem Karton Verpacktes, siehe Verpackung
 Postpaket, eine fest verpackte Postsendung mit bestimmten Maßen und bestimmtem Höchstgewicht
 Das Paket, einen Roman von Sebastian Fitzek aus dem Jahr 2016
 ein Teilchenpaket in der Beschleunigerphysik
 in der Schmiedetechnik ein verbundenes Paket von Flachstäben (Halbzeugen) aus Eisen oder Stahl zur Vorbereitung zum Feuerschweißen beim Gärben oder Schmieden von Damaszener Stahl
 in der Gymnastik eine Körperhaltung, bei der man auf dem Rücken liegt, die Beine nach oben anwinkelt und mit den Armen umschlingt
 eine Handelseinheit und Ladeeinheit für die Warenverteilung, siehe Gebinde
 Ausstattungspaket bei Kraftfahrzeugen, siehe Kraftfahrzeugausstattung

in der EDV eine in sich geschlossene Einheit von Daten:

 Datenpaket in Computernetzen
 Packet Radio im Amateur- und CB-Funk
 Programmpaket, eine zusammengehörige Sammlung von Programmen
 Paket (macOS) (), ein Ordner, der im Finder von OS X (macOS) wie eine einzelne Datei behandelt wird.
 Paket (UML), in der Unified Modeling Language (UML) eine Gruppe von Modellelementen

in Politik oder Wirtschaft die verbindliche Zusammenstellung mehrerer Einzelelemente:

 Euro-Rettungspaket, siehe Stabilisierungsmechanismusgesetz
 das Südtirol-Paket, eine Zusammenstellung gesetzlicher Bestimmungen, die Grundlage der Autonomie Südtirols sind
 die Zusammenfassung mehrerer Dienstleistungen in einem Abonnement, z. B. bei Telekommunikations-Verträgen oder Pay-TV-Sendern

Siehe auch:

 Packet (Begriffsklärung)
 Päckchen (Begriffsklärung)